Потери во Второй мировой войне — как безвозвратные, так и демографические потери в результате данного военного конфликта.

Потери государств, вовлечённых в войну

Финансовые

Память о жертвах 
В резолюции от 22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Дни памяти и примирения (8—9 мая), которые посвящены памяти жертв Второй мировой войны.

Примечание к потерям СССР во Второй мировой войне 
Официальное число демографических потерь Советского Союза менялось неоднократно.

В феврале 1946 года число потерь в 7 млн человек было опубликовано в журнале «Большевик». В марте 1946 года Иосиф Сталин в интервью газете «Правда» заявил, что СССР потерял в годы войны 7 миллионов человек: «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также из-за немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около 7 миллионов человек». Опубликованный в 1947 году доклад «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» председателя Госплана СССР Николая Вознесенского людских потерь не указал.

В 1959 году проводится первая послевоенная перепись населения СССР. В 1961 году Никита Хрущёв в письме премьер-министру Швеции Таге Эрландеру сообщил о 20 миллионах погибших: «Разве мы можем сидеть, сложа руки и ждать повторения 1941 года, когда германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей?». В 1965 году Леонид Брежнев на 20-летие Победы заявил о более чем 20 миллионах погибших: «Столь жестокой войны, которую перенёс Советский Союз, не выпадало на долю ни одному народу. Война унесла более двадцати миллионов жизней советских людей».

В 1988—1993 годах коллектив военных историков под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева провёл статистическое исследование архивных документов и других материалов, содержащих сведения о людских потерях в армии и на флоте, пограничных и внутренних войсках НКВД. При этом были использованы результаты работы комиссии Генерального штаба по определению потерь 1966—1968 годов, возглавляемой генералом армии Сергея Штеменко и аналогичной комиссии Министерства обороны под руководством генерала армии Махмута Гареева 1988 года. Коллектив также был допущен к рассекреченным в конце 1980-х годам материалам Генерального штаба и главных штабов видов Вооружённых сил, МВД, КГБ, погранвойск КГБ и других архивных учреждений СССР. Итогом работы стало оценка потерь силовых структур СССР за время войны в 8 668 400 человек. Данный метод не учитывает потери народного ополчения, партизан и других категорий, не входивших в состав советских вооруженных сил. Ряд исследователей (В. Н. Земсков; Л. Н. Лопуховский и Б. К. Кавалерчик , и другие) критикуют работу коллектива Кривошеева. Доктор исторических наук С. Н. Михалёв указал на существенные недостатки в труде «Гриф cекретности снят». Более корректный пересчёт с использованием того же подхода даёт оценку людских потерь вооруженных сил в 10,9 млн человек; эту оценку разделяет военный историк Алексей Исаев. Помимо балансового метода, делаются попытки оценить величину потерь вооруженных сил с использованием данных картотек безвозвратных потерь рядового, сержантского и офицерского состава. По результатам подсчетов , только Красная армия (без флота и частей НКВД) потеряла погибшими, пропавшими без вести, умершими от ран, болезней и в плену 13,5 млн бойцов и командиров.

В марте-апреле 1989 года по поручению ЦК КПСС работал временный научный коллектив (ВНК) по исследованию числа человеческих потерь СССР в Великой Отечественной войне. В состав ВНК вошли представители Госкомстата (4 человека), Академии наук (4), Генерального штаба (1), МГУ (1), Центрального государственного архива народного хозяйства (ЦГАНХ, 1 человек). Потери вооруженных сил оценивались по методу прямого счёта, однако для гражданского населения этот метод оказался неприменим, поэтому потери оценивались по методу демографического баланса. Работа комиссии осложнялась ненадёжными статистическими данными (первая послевоенная перепись населения произведена только в 1959 году; территория СССР изменилась). По итогам работы не было опубликовано коммюнике с согласованной оценкой потерь, и только год спустя руководители государства озвучили оценку людских потерь в 26—27 млн человек.

Подробное описание метода демографического баланса и его использования для оценки потерь СССР в Великой Отечественной войне появилось в труде коллектива авторов Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского и Т. Л. Харьковой, известных также под аббревиатурой АДХ. Авторы использовали скорректированные материалы переписей 1939 и 1959 годов, а также таблицы дожития, чтобы определить численность населения СССР накануне войны, а также численность соответствующих возрастов на начало 1946 года. Согласно их расчетам, в 1941 году в СССР жило 196,7 млн человек, из которых до 1946 года дожили 159,5 млн (при этом общая численность населения на начало 1946 года, с учётом детей родившихся в 1941—1945 годах составила, по их оценке, 170,5 млн человек. Таким образом, 37,2 млн человек из 196,7 млн не дожили до начала 1946 года. Оценив естественную смертность за данный период в 11,9 млн человек, авторы оценили избыточную смертность этой категории в 25,3 млн человек. Кроме того, 1,3 миллиона составила избыточная смертность среди детей, родившихся в военные годы. Таким образом, прямые и косвенные потери СССР в Великой отечественной войне составили 26,6 млн человек, однако в это число не входят демографические потери. Методика данных расчётов подверглась критике. 

Для оценки совокупных демографических потерь (прямые, косвенные, а также дефицит рождений) используется сравнительный метод, при котором предполагаемая численность населения в конце войны (при отсутствии боевых действий) сравнивается с действительной численностью. Советский демограф Борис Урланис также называл этот подход «методом упущенных возможностей». Недостатком метода является невозможность точно оценить предполагаемую численность СССР на конец 1945 года. Различные расчёты с использованием этого метода, сделанные в 1980-х — 1990-х годах, дали оценки совокупных демографических потерь СССР в диапазоне от 42 до 50 млн человек. По оценке демографа Гельфанда, сделанной в работе 1992 года, суммарные потери СССР составляют 42 млн человек, из которых 20 миллионов — прямые потери, 6,4 млн — косвенные и 15,6 млн — дефицит рождений.  Полученная оценка суммы прямых и косвенных потерь в 26,4 млн оказалась близка к результату, полученному коллективом АДХ. Оценка потерь СССР в 26—27 млн человек (без учёта демографических) была в целом принята мировым научным сообществом. 

5 мая 2008 года президент России подписал распоряжение «Об издании фундаментального многотомного труда „Великая Отечественная 1941—1945 годов“». 23 октября 2009 года министр обороны России подписал приказ «О Межведомственной комиссии по подсчету потерь в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». В состав комиссии входили представители министерства обороны, ФСБ, МВД, Росстата, Росархива. В декабре 2011 года представитель комиссии сообщил, что она подтвердила данные о потерях, полученные в конце 1980-х — начале 1990-х годов прошлого века.

Федеральная служба государственной статистики к 75-летию Победы подготовила юбилейный статистический сборник, в котором, в частности, приведена оценка потерь населения СССР в годы Великой Отечественной войны. Фактическая расчётная численность населения на начало 1946 года составила 170,5 млн человек, в то время как гипотетическая (при условии сохранения довоенных показателей воспроизводства населения) должна была составить 209,9 млн человек. Таким образом, всего потери населения составили 39,3 млн человек, в том числе 25,5 млн было потеряно в результате роста смертности населения в возрасте 4 года и старше, а 13,9 млн — в результате снижения рождаемости и роста смертности населения в возрасте до 4 лет. Для оценки демографических потерь вооруженных сил авторы сборника повторили данные коллектива под руководством Кривошеева —  8,668 млн человек.

См. также 
 Потери в Великой Отечественной войне
 Политика нацистской Германии в отношении гражданского населения на оккупированных территориях СССР

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Военно-исторический журнал, 1990 г. № 3 с.14
 
 Гуркин В. В. Потери союзников Германии в войне против СССР // «Военно-исторический журнал». — 1998. — № 5. — С.16-21.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 на других языках

Ссылки 

 Павшие во Второй мировой войне
 Human Losses in War World II, German Statistics and Documents ( зеркало )

Потери во Второй мировой войне